Георгий Михайлович Алексе́ев:
 Алексеев, Георгий Михайлович (в монашестве Иоанн; 1892—1966) — архиепископ Горьковский и Арзамасский.
 Алексеев, Георгий Михайлович (1934—2019) — советский и российский историк, профессор МГУ.